

Біловка — село, Мамлютський район, Північноказахстанська область

Біловка — село, Аркадацький район, Саратовська область
 Біловка — село, Сакмарський район, Оренбурзька область